Chu Chin Chow – musical del 1916 di Oscar Asche, musica di Frederick Norton

Cinema
Chu-Chin-Chow (o Chu Chin Chow) – film del 1923 diretto da Herbert Wilcox
Chu Chin Chow – film del 1934 diretto da Walter Forde